Bánffy Albert (1818–1886) főispán, kamarás
 Bánffy Albert (1871–1945) főrend